Гора Ле Конте:
  — гора, расположенная в Вашингтоне.
  — гора, расположенная в Сьерра-Неваде в Калифорнии.
  — гора в графстве Севьер, штат Теннесси, в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс.

Примечания